Сергей Шаталов: Шаталов, Сергей Анатольевич (род. 1958) — советский поэт и прозаик, режиссёр, редактор.
 Шаталов, Сергей Дмитриевич (род. 1950) — российский государственный деятель, экономист.